Barthelsmühle ist der Ortsname von

 Barthelsmühle (Erlenbach bei Marktheidenfeld), Siedlung der Gemeinde Erlenbach bei Marktheidenfeld, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Barthelsmühle (Hasloch), Siedlung der Gemeinde Hasloch, Landkreis Main-Spessart, Bayern

Siehe auch

Bartlmühle